Elecciones generales de España de 2019 puede referirse a:

 Elecciones generales de España de abril de 2019, elecciones celebradas en dicho país el 28 de abril de 2019;
 Elecciones generales de España de noviembre de 2019, elecciones que se celebraron el 10 de noviembre de 2019 al no formarse un Gobierno tras las elecciones de abril.